Rue du Parc (Liège)
 Rue du Parc (Noisy-le-Sec)
 Rue du Parc (Charenton-le-Pont)

Voir aussi 
 
 Route du Parc